Albrecht Schrick ist der Name folgender Personen:

* Albrecht Schrick (Politiker, 1532) (1532–1598), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Albrecht Schrick (Politiker, 1573) (1573–1640), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen